Gunnar Domeij kan avse:

Gunnar Domeij (läkare)
Gunnar Domeij (innebandyspelare)